Вильфра́нк () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Нив-Адур. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64558.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к юго-западу от Парижа, в 175 км юго-западнее Бордо, в 90 км к западу от По.

На западе коммуны протекает река Нив.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2225 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1507 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 1054 были экономически активными, 453 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 1054 активных жителей работали 963 человека (499 мужчин и 464 женщины), безработных было 91 (47 мужчин и 44 женщины). Среди 453 неактивных 142 человека были учениками или студентами, 209 — пенсионерами, 102 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя. Исторический памятник с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи